Анато́лий Ельчани́нов: Ельчанинов, Анатолий Иванович (род. 1944) — советский и российский картограф.
 Ельчанинов, Анатолий Михайлович (1949—2008) — советский борец классического стиля.
 Ельчанинов, Анатолий Фёдорович (род. 1946) — российский политический деятель, глава Кургана в 1991—2009 годах.